Бриопсидовые:

 Бриопсидовые (Bryopsidales) — порядок зелёных водорослей в составе класса ульвофициевых
 Бриопсидовые (Bryopsidaceae) — семейство зелёных водорослей в составе одноимённого порядка